Pieces of a Dream (album) - album van Anastacia
 Pieces of a Dream (Anastacia) - lied van Anastacia afkomstig van bovenstaand album
 Pieces of a Dream (Chemistry) - lied van Chemistry
 Pieces of a Dream (band) - Amerikaanse R&B en jazz band